Příjmení Klinger, Von Klinger (, , ), a také , : «Výrobce na <ostří meče, mečem, ostří nože ()>»:

Seznam lidí 
Klinger je příjmení více osob:
 Bob Klinger (1908–1977) – amarický basketbalista
 Chad Klinger – kanadský hudebník
 ,  (1917–1958)
 Dietmar Klinger (* 1958, Essen) – německý fotbalista
 Fausto Klinger (* 1976) – equádorský fotbalista
 Friedrich Maximilian (von) Klinger (1752, Frankfurt nad Mohanem – 1831, Dorpat) – německý dramatik
 Gustav Klinger (1876–1937) – ruský politik
 Jeff Klinger – americký komik
 Joe Klinger (1902–1960) – americký baseballista
 Julius Klinger,  (1876, Dornbach, Hernals–1942, Minsk) – rakouský malíř
 Leslie S. Klinger (* 1946) – americký právník a spisovatel
 Margrit Klinger (* 1960, Wildeck-Hönebach) – západoněmecká běžkyně
 Marino Klinger (1936–1975) – kolumbijský fotbalista
 Martin Klinger (* 1980) – ekvádorský fotbalista
 Max Klinger (1857, Lipsko – 1920, Großjena) – německý umělec
 Michael Klinger (1921, Londýn – 1989) – britský filmový producent polského původu
 Michael Klinger (* 1980) – australský kriketový hráč
 Miloslav Klinger (1922–1999) – český sklářský výtvarník a designér
 Miroslav Klinger (1893, Praha – 1979, Praha), český a československý gymnasta, olympionik a politik, poúnorový poslanec za ČSS
 Nir Klinger,  (* 1966, Haifa) – izraelský fotbalista a manažer
 Ron Klinger (* 1941, Šanghaj) – australský hráč bridge
 Stefan Klinger (* 1978, Anger) – německý skialpinista
 Tim Klinger (* 1984, Wuppertal) – německý profesionální cyklista

 Fiktivní postavy
 Maxwell (Q.) Klinger – fiktivní postava vojína ze seriálu M*A*S*H

Klingers 
 (Johannes) «Jan» «Jo» Klingers (1929, Haarlem – 1994) – holandský rychlostní kanoista

Související články 
 Klingerova vila (Vila Klinger, ), především Ignaz Klinger, baron Ottomar von Klinger, baron Oskar von Klinger, a baron Willi Klinger

Související jména 
 Kling, Klinge, Klinghe, Klingel (Klingl), Klingler, Klingner
 Klingbeil, Klingebiel, Klinghammer (Klink-, Klinckhamer), Klinghardt (-d, Klink-, -d), Klingenschmitt (dt)
 Klingsohr; Klingspor, Klingspohr, Klingsporn
 Klenk, Klenke
 Klang
 Bell; Klock, Klocke, Glock, Klocker/Klockner/Glockner, Klöcker/Klöckner/Glöckner; Messer, Messerer, Messerschmidt (-tt, -d); Schell, Schelle, Schelling, Schellhammer, Schellhorn; Schmid, Schmidl (-iedl, Šm-)
 Klinga, Klingen, Clinge, Klingberg, Klingenberg (Klinkenberg), Klinghart, Klingelhöfer; Klink, Klinke, Klinker, Klinkert

Německá příjmení
Bavorská příjmení
Židovská příjmení
Polská příjmení
Česká příjmení